Brownell kan syfta på:

 Herbert Brownell
 Anna Brownell Jameson
 Brownell, Kansas